В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Мануела Малєєва і Раффаелла Реджі виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Лангрова і Радка Зрубакова 6-4, 1-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Мануела Малєєва /  Раффаелла Реджі (чемпіонки)

 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (фінал)
 Іва Бударжова /  Регіна Райхртова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open